Schloss Waldegg steht für folgende Bauwerke:

* Schloss Waldegg (Feldbrunnen-St. Niklaus), Landsitz in der Gemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus bei Solothurn, Schweiz
 Schloss Waldegg (St. Gallen), Herrensitz im St. Galler Stadtteil Lachen, Schweiz
 Schloss Waldegg (Glatzau) (Altes und Neues Schloss), Schloss im Ortsteil Glatzau der Gemeinde Kirchbach-Zerlach in der Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Burg Waldeck
 Schloss Waldeck